31º Prêmio TVyNovelas
26 de Abril de 2013

Novela: 
Por Ella... Soy Eva

Atriz: 
Victoria Ruffo

Ator: 
David Zepeda
O Prêmio TVyNovelas 2013 foi a 31ª edição do Prêmio TVyNovelas, prêmio entregue pela revista homônima aos melhores artistas e produções da televisão mexicana referente ao ano de 2012. O evento ocorreu no dia 28 de Abril de 2013 em Acapulco. Foi transmitido pela emissora mexicana Canal de las Estrellas e apresentado por Yuri, Alan Tacher e Galilea Montijo.

Vencedores e indicados

Os vencedores estão em negrito.

Novela

{| class=wikitable width="100%"
|-
! style="background:#EEDD82; width:50%" | Melhor Novela
! style="background:#EEDD82; width:50%" | Melhor Tema Musical
|-
| valign="top" |
 Por Ella... Soy Eva
 Abismo de Pasión
 Amor Bravío
 Corona de Lágrimas
| valign="top" |
 "Solo un Suspiro" de Abismo de Pasión – Alejandra Orosco e Óscar Cruz "Cuándo Manda el Corazón" de Amor Bravío – Vicente Fernández
 "Corona de Lágrimas" de Corona de Lágrimas – Cristian Castro
|-
! style="background:#EEDD82" | Melhor Ator
! style="background:#EEDD82" | Melhor Atriz
|-
| valign="top" |
 David Zepeda como Damian em Abismo de Pasión Cristián de la Fuente como Daniel/Andrés em Amor Bravío
 Gabriel Soto como Rodrigo em Un Refugio Para el Amor
 Jaime Camil como Juan Carlos/Eva María em Por Ella... Soy Eva
| valign="top" |
 Victoria Ruffo como Refugio em Corona de lágrimas Angelique Boyer como Elisa em Abismo de Pasión
 Lucero como Helena em Por Ella... Soy Eva
 Zuria Vega como Luciana em Un Refugio Para el Amor
|-
! style="background:#EEDD82" | Melhor Ator Antagonista
! style="background:#EEDD82" | Melhor Atriz Antagonista
|-
| valign="top" |
 Marcelo Córdoba como Plutarco em Por Ella... Soy Eva César Évora como Dionísio/Hector em Amor Bravío
 Salvador Zerboni como Gabino em Abismo de Pasión
| valign="top" |
 Letícia Calderón como Isadora em Amor Bravío Mariana Seoane como Rebeca em Por Ella... Soy Eva
 Sabine Moussier como Carmina em Abismo de Pasión
|-
! style="background:#EEDD82" | Melhor Ator Juvenil
! style="background:#EEDD82" | Melhor Atriz Juvenil
|-
| valign="top" |
 Ferdinando Valencia como Renato em Por Ella... Soy Eva Eddy Vilard como Pablo em Amor Bravío
 Pablo Lyle como Matías em Cachito de Cielo
| valign="top" |
 Livia Brito como Paloma em Abismo de Pasión Esmeralda Pimentel como Mara em Cachito de Cielo
 Mariana Van Rankin como Luz María em Amor Bravío
|-
! style="background:#EEDD82" | Melhor Ator Co-protagonista
! style="background:#EEDD82" | Melhor Atriz Co-protagonista
|-
| valign="top" |
 Jesús Uchoa como Adriano em Por Ella... Soy Eva Brandon Peniche como Patrício em Un Refugio Para el Amor
 Francisco Cattorno como Braulio em Abismo de Pasión
| valign="top" |
 Patricia Navidad como Mimi em Por Ella... Soy Eva África Zavala como Lucero em Corona de Lágrimas
 Eugenia Cauduro como Dolores em Abismo de Pasión
|-
! style="background:#EEDD82" | Melhor Ator Principal
! style="background:#EEDD82" | Melhor Atriz Principal
|-
| valign="top" |
 Alejandro Camacho como Augusto em Abismo de Pasión José Elías Moreno como Leoncio em Amor Bravío
 Manuel Ojeda como Eduardo em Por Ella... Soy Eva
| valign="top" |
 Blanca Guerra como Alfonsina em Abismo de Pasión Helena Rojo como Eugenia em Por Ella... Soy Eva
 Raquel Olmedo como Ramona em Abismo de Pasión
|-
! style="background:#EEDD82" | Melhor Ator Coadjuvante
! style="background:#EEDD82" | Melhor Atriz Coadjuvante
|-
| valign="top" |
 Flavio Medina como Alfonso em Amor Bravío Eric del Castillo como Don Lucio em Abismo de Pasión
 Pablo Valentín como Fernando em Por Ella... Soy Eva
| valign="top" |
 Raquel Olmedo como Ramona em Abismo de Pasión Laura Carmine como Ximena em Amor Bravío
 Tiaré Scanda como Marcela em Por Ella... Soy Eva
|-
! style="background:#EEDD82" | Melhor Direção de Cena
! style="background:#EEDD82" | Melhor História ou Adaptação
|-
| valign="top" |
 Benjamín Cann e Rodrigo Zaunbos por Por Ella... Soy Eva Juan Carlos Muñoz e Alejandro Gamboa por Corona de Lágrimas
 Sérgio Cataño e Claudio Reyes por Abismo de Pasión
| valign="top" |
 Martha Carrillo, Cristina García e Denise Phiffer por Amor Bravío Juan Carlos Alcalá, Rosa Salazar e Fermín Zúñiga por Abismo de Pasión
 Pedro Rodrigues, Alejandra Romero e Humberto Robles por Por Ella... Soy Eva
|-
|}

Televisão

Prêmios especiais

 Alejandra Espinoza
 Jéssica Gallegos
 Raúl de Molina
 ¡Despierta América!
 Jacqueline Andere
 Lucero

Favoritos del Público

Os Favoritos do Público são categorias que o público escolhe pelo Twitter, e os vencedores são escolhidos pelo site oficial da premiação. O vencedores estão em negrito'''.

Prêmio especiais

 Luís de Llano Macedo
 Eugenio Derbez
 Pedro Weber "Chatanuga"
 Carmen Salinas

Edições do Prêmio TVyNovelas